a Kijevi Rusz, vagy: Kijevi Nagyfejedelemség (Рѹсь, Кыѥвьска Рѹсь)
 Rusz, családnév
 Rüsz (Oroszfalu; Ruşi, Reussen, Reesn) falu Romániában, Szeben megyében